La Vecchia ima više značenja:
 La Vecchia, Latina
 La Vecchia, Reggio Emilia
 La Vecchia, Salerno